Toellner ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Toellner (* 1966), deutscher Filmeditor
 Richard Toellner (1930–2019), deutscher Medizinhistoriker
 Ulrike Toellner-Bauer (1959–2012), deutsche Pflegewissenschaftlerin

Siehe auch:
 Töllner